Тухчар:

 Тухчар — село в Новолакском районе Дагестана.
 Тухчар — село в Лакском районе Дагестана, упразднено в 1944 г.
 Тухчар — населенный пункт в Новолакском районе (на территории Новостроя) Дагестана.